Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Magnus Larsson e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Federico Mordegan 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Massimo Cierro /  Sander Groen (primo turno)
 Magnus Larsson /  Mikael Tillström (Campioni)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (finale)
 Tomas Nydahl /  Andres Võsand (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1992